Филип Йиха (; род. 19 апреля 1982 года, Стари-Пльзенец) — чешский гандболист, левый полусредний. Лучший бомбардир и самый ценный игрок чемпионата Европы 2010 года.

Биография 
В качестве игрока выступал за чешские клубы. Известность приобрел, играя в Германии за клубы «Лемго» и «Киль».

В 2010 году Йиха стал самым ценным игроком чемпионата Европы и лучшим бомбардиром турнира, забросив 53 мяча, хотя сборная Чехии заняла лишь восьмое место. В том же году ИГФ признала Йиху лучшим гандболистом мира.

После окончания карьеры игрока вошёл в тренерский штаб клуба «Киль», и стал главным тренером клуба в 2019 году.

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по гандболу
Чемпионы Германии по гандболу
Чемпионы Испании по гандболу
Игроки ГК «Лемго»
Игроки ГК «Киль»
Игроки ГК «Барселона»
Гандбольные тренеры Чехии
Тренеры ГК «Киль»